Iwar Anderson kan syfta på:

Iwar Anderson (politiker) (1883-1961)
Iwar Anderson (byggnadsantikvarie) (1904-1985)